Ganzfried ist der Familienname von:

 Daniel Ganzfried (* 1958), Schweizer Journalist
 Salomon Ganzfried (1804–1886), ungarischer Rabbiner